Erzbischöfliche Residenz steht für:
 den Wohn- und Amtssitz eines Erzbischofs, siehe Bischofsresidenz

dem Namen nach:
 Fürstbischöfliche Residenz (Freising)  
 Salzburger Residenz (Alte Residenz), ehem. Sitz der Fürsterzbischöfe von Salzburg, heute kulturelle Nutzung
 Neue Residenz (Salzburg), ehem. Gästehaus, heute Salzburg-Museums

Siehe auch:
 Bischöfliche Residenz, Erzbischöfliches Palais, Fürstbischöfliche Residenz